Márkus László (1881–1948) rendező, író, színházi szakíró, kritikus, díszlet- és jelmeztervező
 Márkus László (1920–2011) történész
 Márkus László (1923–2003) újságíró
 Márkus László (1927–1985) színművész
 Zala Márk (1949–1985) színművész eredeti neve
 Márkus László (1955–) költő, fotográfus
 Márkus László a Dunaújváros FC volt labdarúgója
 Márkus László az 1955-ös magyar vívóbajnokság ezüstérmese tőrvívásban